Gregorio Lavilla – pilota motociclistico spagnolo
 José María García Lavilla – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Landelino Lavilla Alsina – politico spagnolo